Кривошей Дмитро Михайлович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Кривошей Єгор Олегович (1994) — український футболіст, півзахисник.

прізвища